Дзержинская ТЭЦ — теплоэлектроцентраль города Дзержинск, одно из крупнейших энергетических предприятий Нижегородской области России. Входит в состав Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс».

Дзержинская ТЭЦ поставляет электрическую энергию и мощность на оптовый рынок электрической энергии и мощности. Является основным источником тепловой энергии для системы централизованного теплоснабжения города Дзержинск. Установленная электрическая мощность — 565 МВт, тепловая — 1 334 Гкал/час.

История 
Строительство Дзержинской ТЭЦ началось в июне 1956 года и велось в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР для обеспечению растущих энергетических потребностей химических предприятий, социальной сферы и жилых районов города. Первая очередь станции в составе турбоагрегата мощностью 65 МВт и двух котлоагрегатов производительностью по 420 т/час каждый была введена в эксплуатацию 13 октября 1961 года. В 1962 и 1965 году были введены в эксплуатацию второй и третий турбоагрегаты.

В 1968 году Совет Министров СССР поручил Министерству энергетики расширить Дзержинскую ТЭЦ. В 1970—1979 годах были введены в строй блок химводоочистки, пиковая водогрейная котельная, четвёртый турбоагрегат мощностью 50 МВт, пятый турбоагрегат мощностью 110 МВт и три котлоагрегата производительностью 420 т/час. В 1982 году был сдан в эксплуатацию ещё один котлоагрегат производительностью 420 т/час, в 1983 году — пиковый водогрейный котел № 4, в 1984 году — шестая паровая турбина мощностью 135 МВт. В 1988 году введён котлоагрегат производительностью 420 т/час. ТЭЦ достигла мощности 456 МВт и стала ведущей электростанцией Нижегородской энергосистемы.

В декабре 2005 года на Дзержинской ТЭЦ была введена в эксплуатацию парогазовая установка мощностью 200 МВт на базе газотурбинной установки фирмы Siemens. С 2006 года Дзержинская ТЭЦ полностью перешла на использование природного газа в качестве основного топлива.

В ходе реформы РАО ЕЭС России Дзержинская ТЭЦ вошла в состав ТГК-6. При консолидации энергетических активов КЭС-Холдинга ТГК-6 была присоединена к Волжской ТГК, позднее (в 2015 году) переименованной в ПАО «Т Плюс».

Современное положение 
Дзержинская ТЭЦ работает синхронно с ЕЭС России в составе Нижегородской энергосистема ОЭС Средней Волги. Установленная электрическая мощность Дзержинской ТЭЦ на начало 2016 года составляет 565 МВт или 20,3 % от общей мощности электростанций региона. Выработка электроэнергии в 2015 году составила 2 114 , доля теплофикационной выработки — 38,6 %.

Дзержинская ТЭЦ работает в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Является одним из основных источников тепловой энергии для системы централизованного теплоснабжения города. Установленная тепловая мощность станции — 1 334 Гкал/ч, из них на отборы турбин приходится 929 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка — 541,5 Гкал/ч. Отпускает пар промышленным потребителям. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ в 2014 году составил 1407 тыс. Гкал.

Основное топливо — природный газ, резервное — топочный мазут.

Перечень основного оборудования

См. также 
 Список тепловых электростанций России (установленной мощностью более 25 МВт)

Примечания

Ссылки 
 

Газовые электростанции России
Электростанции Нижегородской области
Предприятия Дзержинска (Нижегородская область)